Open Directory Project — ресурс у інтернеті, каталог посилань.
 OpenDocumentPresentation (*.odp) — розширення файлу, що містить презентацію. Використовується серед інших у OpenOffice.org.
 Ocean Drilling Program — один із проектів компанії Google.
 «Open Distributed Processing» в рамках ISO-стандарту RM-ODP.
 Ozone Depletion Potential (дивись Озон, Озоносфера, Озонова діра)